Meschwitz bezeichnet:
 Meschwitz, Dorf im Osten des sächsischen Landkreises Bautzen

Meschwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Meschwitz (1815–1888), deutscher Forstinspektor
 Frank Meschwitz (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Meschwitz (1869–1927), deutscher Offizier, Schriftsteller und Bibliothekar; Sohn von Friedrich Wilhelm Meschwitz